

Lieux 

 Ensenada est une ville du Mexique, siège de la municipalité d'Ensenada.
 Ensenada est une municipalité du Mexique dont le siège est la ville d'Ensenada.
 Ensenada est une ville du Chili.
 Ensenada est une ville d'Argentine, chef-lieu du partido d'Ensenada, dans la province de Buenos Aires.

Personnalités 

 Zenón de Somodevilla, marquis de la Ensenada est un homme politique espagnol du .